Der Name Roggwil bezeichnet mehrere Orte in der Schweiz:
 Roggwil BE, Gemeinde im Kanton Bern
 Roggwil TG, Gemeinde im Kanton Thurgau

Roggwil ist der Familienname folgender Personen:
 der Herren von Roggwil, Adelsgeschlecht aus dem Thurgau und in Konstanz

Siehe auch:
 Rokwiler